Duitsland:
 Rieden (Eifel), een gemeente in de deelstaat Rijnland-Palts
 Rieden (Opper-Palts), een gemeente in de deelstaat Beieren
 Rieden (Ostallgäu), een gemeente in de deelstaat Beieren
 Rieden am Forggensee, een plaats in de deelstaat Beieren

Zwitserland:
 Rieden (Zwitserland), een gemeente in het kanton Sankt Gallen

Zie ook 
 Riedenberg
 Riedenheim
 Riedenburg